Das Werkverzeichnis von Henri Rousseau enthält das bekannte Gesamtwerk des französischen Malers Henri Rousseau. Die Liste orientiert sich hierbei an den bisher veröffentlichten Werkverzeichnissen der Autoren Jean Bouret (1914–1979) von 1961, Dora Vallier von 1961 und 1969 und von Henry Certigny (1919–1995) aus dem Jahr 1984. Da es von Henri Rousseau keine schriftlichen Verzeichnisse seiner Werke gibt, haben die Autoren auf Überlieferungen von Zeitgenossen und auf Veröffentlichungen von Kunsthistorikern zurückgegriffen. Teilweise nahmen die Autoren selbst stilistische Einordnungen vor. Die genannten Verzeichnisse bauen nicht direkt aufeinander auf, teilweise weichen sie erheblich voneinander ab. Dies betrifft sowohl Zu- wie Abschreibungen von Werken als auch ihre zeitliche Einordnung. Während die beiden 1961 erschienenen Veröffentlichungen von Jean Bouret und Dora Vallier das erhaltene Werk auflisten, greifen die späteren Werkverzeichnisse auch Werke auf, die Rousseau zu Lebzeiten ausstellte, von denen aber lediglich der Titel bekannt ist.

In der neueren Literatur zu Henri Rousseau wird als Referenz entweder das Werkverzeichnis von Dora Vallier von 1969 oder das Werkverzeichnis von Henry Certigny von 1984 verwandt. Während Dora Vallier eher vorsichtig Werke Rousseau zuordnete, erweiterte Cernier das Gesamtwerk erheblich, was gelegentlich kritisiert wurde. Bei Cernier werden zudem Zeichnungen gelistet, die bei Vallier nur erwähnt, jedoch nicht mit Katalognummern versehen wurden. Da die gedruckten Werkverzeichnisse dieser Autoren mehrere Jahrzehnte alt sind, spiegeln die dort enthaltenen Informationen nicht zwingend den aktuellen Stand der Wissenschaft. Neuere Zuschreibungen finden sich in der nachfolgenden Liste weiterer zugeschriebener Werke.

Werkliste 

Die Angaben in der nachfolgenden Werkliste entsprechend überwiegend dem Werkverzeichnis von Dora Vallier aus dem Jahr 1969. In der Spalte Bild findet sich zu jedem Werk eine Abbildung. Wenn es eine veröffentlichte Abbildung gibt, diese jedoch nicht vorliegt, erscheint der Vermerk fehlt. Bei Werken, zu denen keine Abbildung bekannt ist, erscheint der Vermerk ohne. Unter Titel sind die deutschen Werktitel aufgeführt, wie sie aus der deutschen Ausgabe des Werkverzeichnisses von Dora Vallier bekannt sind. Darüber hinaus gibt es in anderen Veröffentlichungen teilweise abweichende Werktitel. Werktitel, die nur aus dem Verzeichnis von Henry Certigny bekannt sind, tragen französische Titel. 

Die zeitlichen Einordnung der Werke ist bei allen Autoren unsicher. Die Jahresangaben von Dora Vallier weichen bei anderen Autoren mitunter ab. Ebenso gibt es bei den Autoren gelegentlich beim Format unterschiedliche Angaben. Unter WV B finden sich die Katalognummern nach Jean Bouret, unter WV V1 die Katalognummern nach Dora Valliers Veröffentlichung von 1961, unter WV V2 die Katalognummern nach Dora Valliers Veröffentlichung von 1969 und unter WV C die Katalognummern nach dem Werkverzeichnis von Henry Certigny aus dem Jahr 1984.

Zu den Besonderheiten im Verzeichnis von Dora Vallier von 1961 gehört, dass die Nummerierungen erst mit den Schwarz-Weiß-Abbildungen ab Nummer 25 beginnen. Die Farbabbildungen sind nur mit einer Seitenzahl vermerkt. Im Werkverzeichnis von Dora Vallier aus dem Jahr 1969 reichen die Katalognummern bis 260. Danach erscheinen Werke, die die Autorin  „entweder allgemein zurückgewiesen“ hat oder bei denen sie sich „nicht in der Lage“ sah, die Eigenständigkeit zu bestätigen. Diese weiteren Werke wurden im Katalog nach Themen unterteilt: Landschaften (L.), Figuren (F.), Urwaldbilder und wilde Tiere (U.), Stillleben und Blumen (St.) und Verschiedenes (V.). Unter Sammlung, Ort ist der aktuelle Besitzer vermerkt, soweit bekannt.

Alle bei Jean Bouret und Dora Vallier gelisteten Werke sind Gemälde. Bei Henry Certigny sind zudem Zeichnungen, Lithografien und eine Keramik mit Katalognummern versehen. Diese anderen Medien sind hinter dem Bildtitel entsprechend gekennzeichnet.

Weitere Rousseau zugeschriebene Werke (außerhalb der Werkkataloge)

Literatur 
 Jean Bouret: Henri Rousseau. Ides et Calendes, Neuchâtel 1961.
 Henry Certigny: Le Douanier Rousseau en son temps, biographie et catalogue raisonné. Bunkaszai Kenkyujyo, Tokio 1984.
 Delia Ciuha: Henri Rousseau. Fondation Beyeler, Riehen und Hatje Cantz, Ostfildern 2010, ISBN 978-3-7757-2536-1.
 Guy Cogeval, Gabriella Belli: Le Douanier Rousseau: l’innocence archaique. Musée d’Orsay, Paris 2016, ISBN 978-2-7541-0878-2.
 Dora Vallier: Henri Rousseau. DuMont Schauberg, Köln 1961. Französische Originalausgabe bei Flammarion, Paris 1961.
 Dora Vallier: Das Gesamtwerk von Rousseau. Kunstkreis, Luzern 1969. Italienische Originalausgabe bei Rizzoli, Mailand. Französische Ausgabe bei Flammarion, Paris 1970.

Einzelnachweise 

Henri Rousseau
Rousseau
Rousseau
Gemälde von Henri Rousseau